Simonetti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Simonetti (1861–1950), Bischof von Pescia
 Attilio Simonetti (1843–1925), römischer Genremaler und Kunsthändler
 Christian Ernst Simonetti (1700–1782), lutherischer Theologe
 Claudio Simonetti (* 1952), italienischer Filmkomponist
 Enrico Simonetti (1924–1978), italienischer Filmkomponist
 Flaminia Simonetti (* 1997), italienische Fußballspielerin
 Giovanni Simonetti (1652–1716), Schweizer Baumeister und Stuckateur
 Giulio Simonetti (1659–1729), Schweizer Baumeister und Architekt, Vater von Johann Wilhelm Simonetti und Christian Ernst Simonetti
 Gloria Simonetti (* 1948), chilenische Sängerin
 Johann Wilhelm Simonetti (1690–1776), Bruder von Christian Ernst Simonetti, Komponist, Konzertmeister und Librettist
 Laurent Simonetti (1959–2008), französischer Bühnenmusiker
 Lorenzo Simonetti (1789–1855), Kardinal der katholischen Kirche
 Manlio Simonetti (1926–2017), italienischer Philologe und Historiker
 Mauro Simonetti (1948), italienischer Radrennfahrer
 Raniero Felice Simonetti (1675–1749), italienischer Geistlicher, Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Riccardo Simonetti (* 1993), deutscher Blogger, Moderator, Model, Schauspieler und Kolumnist